Чарльз Маквэй (; 30 июля 1898 — 6 ноября 1968) — американский морской офицер, командир крейсера «Индианаполис».

Биография 
Служил командиром крейсера «Индианаполис», крушение которого в 1945 году стало событием с самой массовой гибелью личного состава ВМС США за всю их историю.

Он был единственным из всех капитанов в истории ВМС США, кто был подвергнут военному суду за потерю корабля во время боевых действий, несмотря на то, что был задействован в сверхсекретной военной операции и практически не имел шансов на спасение. Все просьбы о помощи моряков «Индианаполиса» были проигнорированы.

Покончил с собой в 1968 году.

Память 
Посмертно реабилитирован решением Конгресса и президентом США Биллом Клинтоном 30 октября 2000 года.

В культуре 
Образ Маквэя воссоздан в художественных фильмах, посвящённых катастрофе «Индианаполиса»:
 «Миссия акулы» (1991), режиссёр Роберт Айскоув, в роли капитана Маквэя — Стейси Кич.
 «Крейсер» (2016), режиссёр Марио Ван Пиблз, в роли капитана — Николас Кейдж.

Примечания

Ссылки 
 Проклятый крейсер. Подлинная история гибели корабля «Индианаполис»
 Имя смерти — «Кайтен»
 USS Indianapolis — Still at sea
 Photographs of Indianapolis
 Allied Warships: USS Indianapolis (CA 35), Heavy cruiser of the Portland class
 USS Indianapolis Collection, 1898—1991, collection guide for an «artificially-created» collection of materials regarding the history of the heavy cruiser USS Indianapolis (CA 35) at the Indiana Historical Society.
 Гибель крейсера «Индианаполис»

Выпускники Военно-морской академии США
Контр-адмиралы (США)
Награждённые Серебряной звездой (США)
Награждённые Бронзовой звездой (США)
Награждённые медалью «Пурпурное сердце»
Застрелившиеся в США